Józef Andrzej Grzesiak ps. "Czarny"  (1900–1975) – instruktor harcerski
 Józef Grzesiak (1941–2020) – polski bokser, medalista olimpijski.